|-
| 171001 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171002 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171003 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171004 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171005 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171006 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171007 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171008 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171009 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171010 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171011 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171012 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171013 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171014 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171015 - || || 8 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 171016 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171017 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171018 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171019 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171020 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171021 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171022 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171023 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171024 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171025 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171026 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171027 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171028 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171029 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171030 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171031 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171032 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171033 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171034 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171035 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171036 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171037 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171038 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171039 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171040 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171041 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171042 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171043 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171044 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171045 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171046 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171047 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171048 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171049 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171050 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171051 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171052 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171053 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171054 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171055 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171056 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171057 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171058 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171059 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171060 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171061 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171062 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171063 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171064 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171065 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171066 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171067 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171068 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171069 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171070 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171071 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171072 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171073 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171074 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171075 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171076 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171077 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171078 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171079 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171080 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171081 - || || 9 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171082 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171083 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171084 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171085 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171086 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171087 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171088 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171089 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171090 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171091 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171092 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171093 - || || 10 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171094 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171095 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171096 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171097 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171098 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171099 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171100 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

1